

Sources 
   () : Bernard Collardey, « Étude de ligne : Pau - Canfranc entre abandon et espoir », .
 .
 .
 .
 .
 .
 
 .
 Géoportail  et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.

Pau - Canfranc